F1 2019 puede referirse a:

 el videojuego F1 2019 de Codemasters;
 la temporada 2019 de Fórmula 1.